Shattuck kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Shattuck,

USA 

 Shattuck, Oklahoma, ort, Ellis County, 
 Shattuck (gruva), Arizona, Cochise County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar